Дре́йфу́с — фамилия еврейского происхождения, от названия немецкого города Трир (ср. Тривус), впоследствии переосмысленная под немецким и идиш влиянием как Dreifuss («трёхногий»). В Германии, Швеции — Dreifuss, во Франции — Dreyfus. Вариант: Трейвас.

 Дрейфус, Абрам (Abraham Dreyfus; 1847—1926) — французский журналист и драматург.
 Дрейфус, Альфред (1859—1935) — французский капитан, жертва антисемитского оговора (Дело Дрейфуса).
 Дрейфус, Генри (1904—1972) — американский мастер промышленного дизайна.
 Дрейфус, Джеймс (род. 1968) — английский актёр.
 Дрейфус, Жюли (род. 1966) — французская актриса.
 Дрейфус, ИВ (1931—2021) — французский шпажист.
 Дрейфус, Ричард (род. 1947) — американский актёр.
 Дрейфус, Рут (род. 1940) — первая женщина — президент Швейцарии (1999).
 Дрейфус, Флоренс (1868—1950) — американская художница.
 Дрейфус, Франсуаза Юдит Сорья (род. 1932) — французская актриса.
 Дрейфус, Хьюберт (1929—2017) — американский философ и профессор философии Калифорнийского университета в Беркли.

См. также 
 Дело Дрейфуса
 Луи-Дрейфус
 Дрейф

Примечания